River Road kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
River Road (North Carolina)
River Road (Washington)